Давгелішкяй (Анікщяйський район)
 Давгелішкяй (Каунаський район)
 Давгелішкяй (Расейняйський район)
 Давгелішкяй (Шакяйський район)